Histeria puede referirse a:

 Histeria, una afección psicológica que pertenece al grupo de las neurosis.
 Histeria femenina, una condición diagnosticada en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX.
 Histeria colectiva o Histeria en masa, una psicosis colectiva o comportamiento obsesivo colectivo.
 Histeria de conversión, una forma de histeria que se caracteriza por el predominio de los síntomas de conversión.
 ¡Histeria!, serie de dibujos animados producida por Warner Bros. Animation en 1998.
 Histeria, un álbum de Tino Casal.
  Hysteria, álbum de la banda británica Def Leppard, lanzado en 1987.
  Hysteria, canción de la banda británica Muse.
 Hysteria project, un videojuego de PSP y AppStore de terror y sobrevivir.
  Hysteria, película del Tanya Wexler de 2011.
 Hysteria, canción de la banda británica Def Leppard.
 Hysteria, película de 1965.
 Histeria, la canción interpretada por Lali Espósito de 2015.